Goodman kan som auktorsförkortning betyda:

 George Jones Goodman
 Steven M. Goodman

Robotskapade auktorsförkortningar